Ummeln bezeichnet:

 einen Teil des Stadtbezirks Brackwede der Stadt Bielefeld in Ostwestfalen, siehe Ummeln (Bielefeld)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Algermissen im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen, siehe Ummeln (Algermissen)